Il Sedum compressum è una pianta succulenta appartenente al genere Sedum È sinonimo di Sedum palmeri . Pianta grassa sempreverde, presenta dei rami che terminano con foglie a rosetta che variano dal verde chiaro al grigio/azzurrino, in autunno le foglie più vecchie prima di cadere assumono un colorazione tendente al rosso. I fiori sono gialli a forma di stella e sbocciano prima della fine dell'inverno (verso febbraio/marzo) e spesso durano fino alla piena primavera.

Coltivazione

La specie ha bisogno di poca acqua e preferisce postazioni in ombra. La pianta è rustica e resiste fino a -10 °C.

Voci correlate
 Sedum
 Specie di Sedum

Altri progetti

Crassulaceae